Ce terme peut désigner :

 Palais magistral (Malte)
 Palais magistral (Rome)